Willow Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Willow Grove (Delaware)
 Willow Grove (Kentucky)
 Willow Grove (Maryland)
 Willow Grove (Nevada)
 Willow Grove (New Jersey)
 Willow Grove (New York)
 Willow Grove (Pennsylvania)
 Willow Grove (Tennessee)
 Willow Grove (Texas)
 Willow Grove (Virginia)